Вильякиламбре () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Леон, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альфос-де-Леон. Занимает площадь 53,20 км². Население — 17 631 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 3 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
 Página del Ayuntamiento 
 
 

Муниципалитеты Леона